Pela Fresta é o quarto DVD-coletânea da cantora Pitty (quinto DVD de trabalho), referente ao álbum Setevidas, lançado em 24 de março de 2015.

Após seis anos de espera, Pitty lançou seu novo álbum de inéditas, Setevidas (Deckdisc, 2014). Durante as gravações, feitas com todos os instrumentos tocados simultaneamente, foi produzido um documentário filmado pela própria cantora, dirigido e editado por Otavio Sousa. No documentário estão nove das dez faixas do álbum, executadas no estúdio Madeira (São Paulo), onde foi gravado o disco, entre elas "Pouco", "Serpente" e "Boca Aberta".

As projeções que foram criadas para o novo show de Pitty são usadas no estúdio durante a execução das músicas. O DVD ainda traz entrevistas com a cantora, banda e o produtor, Rafael Ramos. Há ainda o clipe inédito de "Um Leão".

Faixas
 "Pouco"
 "Deixa Ela Entrar"
 "Pequena Morte"
 "Um Leão"
 "Olho Calmo"
 "Boca Aberta"
 "A Massa"
 "SETEVIDAS"
 "Serpente Performance"
 Documentário

Álbuns de vídeo de Pitty
Álbuns de vídeo de 2009
Álbuns de hard rock
Álbuns de rock do Brasil
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Deckdisc